Zehntbach ist ein Gewässername:

 Zehntbach (Rems), rechter Zufluss der Rems bei Grunbach, Gemeinde Remshalden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Zehntbach, Abschnittsname des Landbach (Modau) bei Allmendfeld, Stadt Gernsbach, Kreis Groß-Gerau, Hessen, der als Balkhauser Bach im Odenwald entspringt und zuletzt als Fanggraben in die Modau mündet

Siehe auch:
 Zehntgraben
 Zentbach